Unterklasse steht für:

 eine hierarchische Stufe in der Biologie, siehe Klasse (Biologie)
 eine spezielle Klasse in der objektorientierten Programmierung, siehe Abgeleitete Klasse
 Unterklasse (Soziologie) – eine soziale Gruppe in der Soziologie
 eine Unterteilung für explosive Stoffe im Transportwesen, siehe Gefahrgutklasse

Siehe auch:

et:Alamklass